Bolleville puede referirse a: 

 Bolleville, comuna de Mancha.
 Bolleville, comuna de Sena Marítimo.